Појам Чврљево може се односити на:
 Чврљево (Унешић), насељено место у општини Унешић, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска,
 Чврљево (Шибеник), насељено место у саставу града Шибеника, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска,